— художественный фильм, режиссёрский дебют японского кинематографиста Акиры Куросавы по мотивам романа Цунэо Томиты «Сугата Сансиро». Выпущен в прокат 25 марта 1943 года. Успех фильма побудил Куросаву снять в 1945 году его продолжение.

В марте 1944 года фильм стал жертвой цензуры: после этого никак не согласованного с режиссёром вмешательства «Гений дзюдо» стал короче почти на 20 минут: было вырезано 1856 сяку (около 600 м) плёнки.

Сюжет 
Токио, 1883 год. Сугата Сансиро, деревенский юноша, приезжает в столицу, чтобы обучаться дзюдзюцу. Мастера разных школ борются за место инспектора школ боевых искусств при городской полиции. Тот, кто станет инспектором, сможет продвигать свою школу, обеспечив ей официальную поддержку. Мастер, к которому попал Сансиро, со своими учениками нападают на мастера школы дзюдо, претендента на место инспектора. Благородство и мастерство, с которым тот отразил нападение, поразили юношу. Всю свою жизнь мастер посвятил дзюдо, найдя в нём не только боевое искусство, но и путь к гармонии и духовному совершенству.

Прототипом главного героя был Сайго Сиро.

В ролях 
 Дэндзиро Окоти — Яно Сёгоро
 Сусуму Фудзита — Сугата Сансиро
 Юкико Тодороки — Мураи Саё
 Рюноскэ Цукигата — Хигаки Гэнноскэ
 Такаси Симура — Мураи Ханскэ, отец Саё
 Ранко Ханаи — О-Суми
 Сугисаку Аояма — Инума Цунэтами
 Итиро Сугаи — генерал Мисима
 Ёсио Косуги — Момма Сабуро
 Кунинори Кодо — буддистский монах
 Митисабуро Сэгава — Хатта
 Акитакэ Коно — Дан Ёсимаро
 Содзи Киёкава — Тода Юдзиро
 Кунио Мита — Цудзаки Кохэй
 Акира Накамура — Нидзэки Тораноскэ
 Эйдзабуро Сакаути — Нэмото
 Ко Ямамуро — Торакити

Съёмочная группа 
 Продюсер — Кэйдзи Мацудзаки
 Автор сценария — Акира Куросава
 Оператор — Акира Мимура
 Художник-постановщик — Масао Тоцука
 Звукооператор — Томохиса Хигути
 Инженер по свету — Масаки Онума
 Композитор — Сэйити Судзуки
 Ассистент режиссёра — Тосио Фугиэ
 Редактор — Тосио Гото
 Режиссёр — Акира Куросава

Критика 
Японский кинокритик Нагабэ Хидэо, опубликовавший в журнале «Эйга-Хёрон» (1965, № 7) анализ творческого пути Куросавы, находит связь с тем, что в год выпуска фильма японское правительство начало мобилизацию студентов в армию. По мнению критика, Акира Куросава таким образом мог их призывать к очистительному самообладанию и готовности к страданиям.

Ремейки 

С момента выхода на экран фильм был переснят 5 раз. Версии 1955 и 1965 годов сняты по сценарию оригинального фильма, три же последующие в большей степени основаны на романе Цунэо Томиты, чем на сценарии Куросавы.
 «Сугата Сансиро», 1955 — режиссёр Сигэо Танака
 «Сугата Сансиро», 1965 — режиссёр Сэйитиро Утикава (в отечественном прокате приобрёл известность как «Гений дзюдо»)
 , 1966 — режиссёр Садао Накадзима
 «Сугата Сансиро», 1970 — режиссёр Кунио Ватанабэ
 «Сугата Сансиро», 1977 — режиссёр Кихати Окамото

В российском прокате 

В России в 2002 году фильм был выпущен на VHS и DVD фирмой «Деваль Видео» (под названием «Легенда о великом мастере дзюдо»). Экземпляры этого тиража отличаются крайне некачественным закадровым переводом: многие имена искажены, а речь персонажей передана с грубыми ошибками (главный герой, вопреки названию, эпизодически именуется «мастером каратэ» и т. д.).

Примечания 

Фильмы Японии 1943 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-боевики Японии
Фильмы Акиры Куросавы
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы о боевых искусствах
Экранизации литературных произведений
Фильмы о мести
Фильмы о полицейских